Список известных носителей-женщин см. Замятнина.

Список известных носителей фамилии Замя́тнин

Замятнин

А 
 
 Замятнин, Андрей Александрович (р. 2 мая 1976 года) — российский биолог, сотрудник Центра генетических исследований Шведского университета сельскохозяйственных наук, кандидат биологических наук. В 2006 году был задержан в Швеции по подозрению в шпионаже, оправдан и выпущен на свободу. Сын Александра Александровича Замятнина.

В 
 Замятнин, Владимир Николаевич (1892—1969) — советский экономист.

Д 
 Замятнин, Дмитрий Николаевич (1805—1881) — российский государственный деятель, министр юстиции Российской империи. Брат Павла Николаевича Замятнина.

И 
 Замятнин, Иван Гаврилович (первая половина XVII века) — новгород-северский городовой дворянин, основатель старейшего дворянского рода Замятниных.

Л 
 Замятнин, Леонид Михайлович (1937—1996) — советский альпинист, поэт.

М 
 Замятнин, Михаил Николаевич (1877—1929) — воронежский архитектор.

Н 
 Замятнин, Николай Александрович (1824—1868) — российский государственный деятель, губернатор Самарской губернии в 1862—1863 гг.

П 
 Замятнин, Павел Иринархович (1846—1908) — главноуправляющий Нижне-Тагильского горного округа.
 Замятнин, Павел Николаевич (1805—1879) — генерал-майор, губернатор Енисейской губернии, брат Дмитрия Николаевича Замятнина.
 Замятнин (Замятин), Пётр — кавалергард середины XVIII века.
 Замятнин, Пётр Александрович — вице губернатор Вологодской губернии, статский советник, действительный статский советник с 14.12.1844—24.11.1855 г.

С 
 Замятнин, Семён — один из фигурантов (вместе с женой Марией Алексеевной Замятниной) дела Замятниных.
 Замятнин, Сергей Николаевич (1899—1958) — советский археолог, специалист по первобытной археологии.

Ф 
 Замятнин, Фёдор Игнатьевич — подьячий, затем разрядный дьяк (1692—1700) Русского царства.

Ю

Я 
 Замятнин, Яков Иванович (ум. 1521) — русский воевода.

См. также 
 Замятин

Примечания